Толвинский:
 Толвинский, Вацлав Александрович
 Толвинский, Николай Константинович